Silberhütte steht für:

 Silberhütte (Fabrik), eine Fabrik, in der Silber ausgeschmolzen (verhüttet) wird
 Pyrotechnik Silberhütte, ein Hersteller pyrotechnischer Gegenstände in Harzgerode
 Silberhütte Anhalt, eine historische Silberhütte
 Blei- und Silberhütte Braubach, eine historische Silberhütte
 Silberhütte (Harzgerode), einen Ortsteil von Harzgerode im Harz
 Silberhütte (Braunlage), einen Ortsteil von Braunlage im Harz
 Langlaufzentrum Silberhütte, ein Langlaufzentrum im Oberpfälzer Wald